Иустин Евдокимович Дядьковский  (1784—1841) — русский врач-терапевт, ординарный профессор Московского университета.

Биография 

После окончания Рязанской духовной семинарии в 1809 году поступил в московское отделение Медико-хирургической академии. В 1812 году окончил курс лекарем I отделения с серебряной медалью и был оставлен при академии адъюнктом для подготовки к профессорскому званию. Во время Отечественной войны 1812 года находился во временном военном Головинском госпитале в Москве, затем был откомандирован в Рязань, а в 1813 году — в Верею, на борьбу с эпидемией холеры, за успешное окончание которой был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

По словам биографа Дядьковского, «жажда к познанию беспрерывно томила его душу»: он одинаково хорошо знал различные отрасли медицины — ботанику и фармакологию, общую патологию и общую терапию, частную терапию и клинику, зоологию и минералогию. Кроме того, Дядьковский был широко образованным человеком, помимо медицинских сочинений, интересовался историей, философией и богословскими трудами, т. к. «все отрасли знания человеческого он почитал для врача не только полезными, но и необходимыми». Обладал необыкновенной памятью, что позволило ему освоить иностранные языки (знал английский, немецкий, французский и итальянский языки, а также греческий и латынь).

После возвращения в Москву Дядьковский защитил диссертацию (1816) «Рассуждение о действии лекарства на человеческое тело», получил степень доктора медицины. Адъюнкт (1817), экстраординарный профессор (1824), ординарный профессор (1830) кафедры патологии, терапии и терапевтической клиники Московской медико-хирургической академии.

В 1830—1831 годах был членом Центральной комиссии по борьбе с холерой. В 1831 году был назначен ординарным профессором по кафедре терапии Московского университета и директором терапевтической клиники. В это время он жил в одноэтажном особняке, во дворе дома № 19 по Брюсову переулку

Приглашён (октябрь 1831) в Московский университет на должность ординарного профессора на кафедру патологии, терапии и терапевтической клиники, освободившуюся после смерти М. Я. Мудрова.

Летом 1832 года к нему обратился, заболевший на пути из Петербурга на Украину, Н. В. Гоголь.

Проработав в Московском университете всего четыре года, Дядьковский тем не менее оставил яркий след в памяти современников. Его лекции (длившиеся иногда 3—4 часа) пользовались исключительной популярностью не тоько у студентов, но и у практикующих врачей. Студенты же «слушали его с жадностью», в них он «имел горячих поклонников и последователей… Современники называли их дядьковцами». Поэт А. А. Григорьев вспоминал, что имя Дядьковского «было окружено раболепнейшим уважением, и оно же было именем борьбы живой, новой науки со старой рутиной». Дядьковский пользовался известностью и за стенами университета. Он был знаком с Н. В. Гоголем, М. Ю. Лермонтовым, П. Я. Чаадаевым, В. Г. Белинским, Н. В. Станкевичем, Д. В. Веневитиновым, П. С. Мочаловым,  и другими видными фигурами русского общества 1830-х годов.

Дядьковский выступал как убежденный сторонник эволюционных идей. За «кощунственное» естественнонаучное объяснение происхождения «нетленных мощей» он был отстранен от преподавания в университете. Подобные взгляды в сочетании с высокой популярностью Дядьковского среди студентов вызывали недовольство администрации, и в 1835 году министр народного просвещения С. С. Уваров, ознакомившись с конспектами лекций Дядьковского, нашёл их неудовлетворительными и отдал приказ об удалении его из Московского университета.

После ухода из университета Дядьковский тяжело заболел, ездил лечиться на Кавказ, где провёл два года, затем уехал за границу. Летом 1841 года он вновь отправился на кавказские воды. Умер в Пятигорске через неделю после смерти М. Ю. Лермонтова, с которым был дружен последние годы жизни. Похоронен в Пятигорске.

Дядьковский детально разработал методику клинического обследования больного, расширил границы социально-бытового анамнеза; он одним из первых подчёркивал влияние внешней среды на организм человека. Он предложил классификацию болезней, в основу которой одним из первых положил состояние нервной системы, придавая ей большое значение в развитии патологических процессов. Считается, что его идеи о ведущей роли нервной системы в жизни организма повлияли на формирования научных взглядов И. М. Сеченова и С. П. Боткина. Дядьковский различал лечение «предохранительное», то есть профилактическое, и «восстановительное».

Одним из первых И. Е. Дядьковский предложил метод библиотерапии — исцеление посредством чтения специально подобранных книг, когда конкретному синдрому соответствует определённый текст художественной литературы (см. его книгу: «Общая терапия», 1836)

Библиография 
При жизни И. Е. Дядьковский опубликовал всего 4 работы — докторскую диссертацию (1816), конспект лекций по частной терапии, трактат о холере (1831) и пособие по общей терапии  ("Общая терапия", 1836).

Посмертные издания:
 Сочинения. Вопросы общей патологии. — М., 1954
 Избранные сочинения. — М., 1958

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Лушников А. Г. И. Е. Дядьковский и клиника внутренних болезней первой половины XIX века. — М., 1953
 Микулинский С. P. И. Е. Дядьковский. 1784—1841. Мировоззрение и общебиологические взгляды. — М., 1951.
 Гришина Е. Н. Иустин Дядьковский как основоположник метода библиотерапии // Российский научный журнал, 2019, том 62. С. 76 – 81. Электронный ресурс]. URL: http://rnjournal.narod.ru/62.pdf

Ссылки 
 

Терапевты Российской империи
Выпускники Рязанской духовной семинарии
Выпускники Московской медико-хирургической академии
Профессора Императорского Московского университета
Преподаватели Московской медико-хирургической академии
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени